Emanuele Giacoia (1929-2022) – giornalista e cronista sportivo italiano
Frank Giacoia (1924-1988) – fumettista statunitense
Riccardo Giacoia (1963) – giornalista italiano
José Rivera Giacoia (1930) – disegnatore uruguaiano